Ву́лиця Куликівська (також Куликівська вулиця) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Куликівська — вулиця в місті Харкові.
 Вулиця Куликівська — вулиця в місті Львові.

Вулиці